Grocklarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grocklarna (vid Bengtskär, Kimitoön), Åboland, 
 Grocklarna (öster om Rosala, Kimitoön), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar